La Viña (Salta)